Ciągła integracja
 Integracja automatyki
 Integracja ekonomiczna
 Integracja etniczna
 Integracja europejska
 Integracja horyzontalna
 Integracja społeczna (socjologia)
 Integracja systemów
 Integracja (psychologia)
 Integracja w edukacji
 Integracja w zarządzaniu
 Integracja wertykalna
 „Integracja” – dwumiesięcznik
 Integracja (pismo literackie)